Jan VI van Beieren (1374-1425), elect van Luik (1389-1418), als Jan III hertog van Beieren (1404-1425) en graaf van Holland, Zeeland en Henegouwen (1418-1425)
 Jan VI van Bourgondië (ca. 1418-1479/80), bisschop van Kamerijk (1439-1479/80)
 Jan VI van Ratibor, hertog van Ratibor (1506)
 Jan VI "de Oude" van Nassau-Dillenburg (1536-1606), graaf van Nassau-Dillenburg (1559-1606)

Zie ook
 Johan VI (doorverwijspagina)
 Johannes VI (doorverwijspagina)